Schwiedrzik ist der Familienname folgender Personen:
 Susanne Weigelin-Schwiedrzik (* 1955), deutsche Sinologin
 Wolfgang Schwiedrzik (* 1940), deutscher Dramaturg und Publizist